German Open – turniej badmintonowy
 German Open – turniej golfowy
 German Open (German Masters) – turniej snookerowy
 German Open (Paul Hunter Classic) – turniej snookerowy
 German Open (Hamburg European Open) – męski turniej tenisowy
 German Open – kobiecy turniej tenisowy
 German Open – turniej w tenisie stołowym

Przypisy